Tamara Michajlovna Smirnova (), född 25 december 1935, död 2001, var en rysk-sovjetisk astronom.

Minor Planet Center listar henne som upptäckare av 135 asteroider mellan 1966 och 1984.

Tillsammans med Nikolaj Tjernych upptäckte hon även den periodiska kometen 74P/Smirnova-Chernykh

Mellan 1966 och 1988 var hon verksam vid Institute of Theoretical Astronomy i Leningrad.

Asteroiden 5540 Smirnova är uppkallad efter henne.

Asteroider upptäckta av Tamara M. Smirnova

Se även 
Astronomiska upptäckter av TM Smirnova

Referenser 

Ryska astronomer
Sovjetiska astronomer
Födda 1935
Avlidna 2001
Kvinnor